Tielenheide (natuurgebied), een natuurgebied in Tielen
 Tielenheide (domein), een benaming voor een deel van het militair domein Tielenkamp in Tielen
 Tielenheide, gemeentelijke sportcomplex in Tielen